Pieni Lamposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Lamposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Pieni Lamposaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Pieni Lamposaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Pieni Lamposaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Pieni Lamposaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar